Olympiakos Piräus steht für:

 Olympiakos Piräus, Sportverein aus Piräus, Griechenland, siehe Olympiakos SFP
 Olympiakos Piräus (Fußball), Fußball-Abteilung von Olympiakos SFP
 Olympiakos Piräus (Basketball), Basketball-Abteilung von Olympiakos SFP
 Olympiakos Piräus (Volleyball), Volleyball-Abteilung von Olympiakos SFP